A bárca szó a következőket jelölheti:
bárca, korlátozott forgalmú fizetőeszköz, lásd: zseton
igazolvány, igazolás értelemben:
 A kötelező jobbágyi munka elvégzésének igazolása, pl. Igás robot
ebbárca, ebadó megfizetését igazoló jelzés
türelmi bárca, prostituáltak működési engedélye
a veszélyes áruk jelölésére szolgáló veszélyességi bárca, lásd még: NFPA 704
Bárca, közigazgatásilag Kassához tartozó település Szlovákiában